Frank Connaughton (1869–1942), joueur américain de baseball ; 
 Gary Connaughton, joueur de football gaélique pour Westmeath ; 
 Harry Connaughton (1905–1969), joueur américain de football ; 
 James L. Connaughton (1961- ), avocat américain du secteur de l’énergie et ancien conseiller en environnement ; 
 Jared Connaughton (1985- ), sprinteur canadien ; 
 John Connaughton (1949- ), ancien gardien de but anglais de football professionnel ; 
 Pat Connaughton (1993- ), joueur américain de baseball et de basketball ; 
 Shane Connaughton (1941- ), écrivain et acteur irlandais, co-auteur du scénario de My Left Foot.